Помпе́я ():
 Помпея Магна — единственная дочь римского триумвира Помпея Великого и его третьей супруги Муции Терции.
 Помпея Плотина — жена императора Траяна.
 Помпея Сулла — римская матрона, жившая в I веке до н. э.
 (203) Помпея — астероид.

См. также 
 Помпеи
 Помпейя, Рауль д’Авила (1863—1895) — бразильский писатель.